Le pavillon de l'esker est un batiment construit dans le parc Harjupuisto à Heinola en Finlande.

Présentation 
Le bâtiment est construit en bois dans un style Art Nouveau agrémenté d'éléments orientaux. 
Le pavillon, achevé en 1900, est conçu par le cabinet d'architectes d'Helsinki, Andersin, Jung & Bomansson (architectes Bertel Jung, Waldemar Andersin et Oscar Bomanson).

Le pavillon a été construit à l'origine comme un lieu de promenades récréatives pour les clients du Spa d'Heinola, fondé en 1892. 
Plus tard, un restaurant d'été et un café ont fonctionné dans le pavillon

Références

Liens externes 
 Le restaurant Harjupaviljonki

Bâtiment à Heinola
Architecture Art nouveau en Finlande
Édifice Art nouveau